Медаль Чарльза Дулиттла Валькота () — научная награда Национальной академии наук США за выдающиеся достижения в области изучения докембрийского и кембрийского геологического периода.

История 
Награда была учреждена в 1934 году на средства  в честь американского палеонтолога Чарльза Дулиттла Валькота (1850−1927), и присуждается раз в пять лет.

Список награждённых 

 2022 - Мэри Дрозер

Примечания

Ссылки 

 Фото медали Чарльза Дулиттла Валькота
 Официальный сайт

Валькота

Медаль Чарльза Дулиттла Валькота
Награды Национальной академии наук США
Награды, появившиеся в 1934 году